Finschia (geslacht), een geslacht van zangvogels
 Finschia (soort), een kleine zangvogel uit Nieuw-Zeeland, ook wel pipipi genoemd